1964 Голяма награда на Франция е 14-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 28 юни 1964 година на пистата Руан близо до град Руан, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция